Invasione russa della Prussia Orientale
 Offensiva della Prussia Orientale (1945)